Peccei ist der Familienname folgender Personen:
Aurelio Peccei (1908–1984), italienischer Manager und Gründer des Club of Rome
Roberto Peccei (1942–2020), italienischer Physiker, Sohn von Aurelio Peccei